Томас Армстронг:
 Армстронг, Томас (1633—1684) — английский дворянин, политический деятель.
 Армстронг, Томас (1832—1911) — английский художник.
  (1910—2010) — британский органист, дирижёр, композитор и преподаватель.